Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1998 () прошёл в городе Камлупс (пров. Британская Колумбия, Канада) с 4 по 12 апреля 1998 года. Турнир прошёл в 20-й раз. Канада приняла женский чемпионат мира в 6-й раз. В Камлупсе турнир прошёл в 1-й раз. Одновременно там же прошёл и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1997 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Дании со счётом 7:3. Третье место заняла сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии со счётом 10:2.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:  (только 8-й и 9-й энды, одна из телекомментаторов — Сандра Шмирлер)

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1998

1998
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
1998 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Камлупсе
Апрель 1998 года
Чемпионаты мира в Канаде